Данияров — фамилия.

Известные носители 
 Данияров, Санжарбек Бакирович (1928—2011) — советский и киргизский учёный-медик.
 Данияров, Семетей Даниярович (род. 1996) — киргизский футболист.
 Данияров, Элдияр (род. 1985) — киргизский артист балета.